Borić (ban)
 Borić (groblje u Tuzli)
 Borić (brdo u Tuzli)
 Solana Borić, Tuzla